Чжан Цзеби́нь (, 1563 — 1640) — китайский врач времён империи Мин, представитель «школы восстановления тепла».

Биография 
Родился в уезде Мяньчжу (на территории современной провинции Сычуань) в 1563 году, впоследствии вместе с семьей перебрался в уезд Куайцзи (на территории современной провинции Чжэцзян). Учился медицине у Цзинь Ина в Пекине. Попытался сделать военную карьеру, но неудачно. Тогда Чжан решил полностью сосредоточиться на лечении. Умер в 1640 году.

Медицина 
Чжан Цзебинь считал, что в человеческом теле много пустоты, а наполненности мало, поэтому ян не имеет излишков и настоящего инь мало. Почки имеют как силу инь, так и ян. Поддерживать надо и то и другое, для чего Чжан Цзебинь составил множество рецептов с «заполнением почек» (補腎), которые считались ответственными за половую сферу.

Является автором трудов «Лейцзин» («Классифицированный канон» в 32 цзюанях), «Лецзин ту й» («Атлас классифицированного канона»), «Цзиньюе цяньшу» («Сборник произведений Циньюе»). Последний является обобщением всех знаний Чжана из медицины. Её ценили как во времена Мин, и в течение большей части Цин.

Примечания

Ссылки 
 Zhang Jiebin
 Чжан Цзиньюе

Медики Китая
Медики XVII века
Родившиеся в Мяньчжу